The Gap – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
The Gap – cortometraggio del 1994 diretto da Christina Andreef
The Gap – cortometraggio del 2005 diretto da Destri Martino
 The Gap – Azienda